Il doppio del torneo di tennis USTA Challenger of Oklahoma 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Stephen Huss che hanno battuto in finale Rajeev Ram e Bobby Reynolds 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (finale)
 Ashley Fisher /  Stephen Huss (Campioni)

 Todd Widom /  Michael Yani (primo turno)
 Stephen Amritraj /  Joseph Sirianni (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Oklahoma 2008